Канья́к-ле-Мин (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Альби-3. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81048.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 75 км северо-восточнее Тулузы, в 7 км к северу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2284 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1321 человека в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 913 были экономически активными, 408 — неактивными (показатель активности — 69,1 %, в 1999 году было 64,1 %). Из 913 активных работали 821 человек (411 мужчин и 410 женщин), безработных было 92 (38 мужчин и 54 женщины). Среди 408 неактивных 76 человек были учениками или студентами, 160 — пенсионерами, 172 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам-де-ла-Дреш. Исторический памятник с 1996 года.
 Церковь Сен-Дальмази (XV век). Исторический памятник с 1970 года.
 Старые угольные шахты (1892 год), с 1992 года — Музей горного дела. Исторический памятник с 1993 года.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 
 

Коммуны департамента Тарн